Le camouflage est une méthode de dissmulation :
 Le camouflage est une technique militaire ;
 Chez les animaux, le camouflage est une des formes du mimétisme ;
 Camouflage est un groupe de musique électronique allemand ;
 Camouflage est un film américain de James Keach (2001) ;
 Camouflage est un roman de Joe Haldeman paru en 2004.